Аарон Хьюи (; родился 9 декабря 1975 года) — американский фотожурналист и фотограф-документалист, широко известный своими проектами, большинство из которых имеют социальный подтекст или приключенческий характер.

Аарон Хьюи родился в городе Уэрленд, штат Вайоминг. Он окончил высшую школу в родном городе и благодаря полученной стипендии от фонда Ротари смог продолжить обучение в Словакии. После возвращения в США он окончил Денверский университет в штате Колорадо и в 1999 году получил степень бакалавра .

Он является редактором американского ежемесячного журнала Harper’s Magazine, его снимки регулярно появляются в таких газетах и журналах, как National Geographic, The New Yorker, The New York Times и других.

Наиболее известным фотографическим проектом Хьюи является серия документальных снимков индейской резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте. Эта резервация племени оглала одна из самых бедных в США. Средняя продолжительность жизни у мужчин не превышает 47 лет, а большинство жителей Пайн-Ридж живут на 3 тысячи долларов в год. Хьюи делал снимки в резервации в течение 5 лет и сблизился со многими индейскими семьями. Благодаря этой работе, он смог привлечь внимание официальных лиц страны к серьёзным проблемам коренного населения США.

Ссылки 
 AaronHuey.com
 Аарон Хьюи — Коренные американцы, узники войны
 In the Opium Den, The New Yorker
  Pakistan's Sufis Preach Faith and Ecstasy, Smithsonian
 Road-Tripping Russia: 6,000 Miles of Small Cars, Bad Roads, and Big Money, National Geographic Adventure
 Aftermath, The New Yorker. Pakistan after Bhutto's assasination
  Behind the Scenes: Still Wounded, New York Times Blog
 Annenberg Space for Photography: Aaron Huey's American Ocean

Фотографы-индеанисты
Фотожурналисты США
Выпускники Денверского университета